Ye Xian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Ye Xian (härad i Kina), Henan, 
 Weichanglu, häradshuvudort, Shandong, 
 Laizhou Shi (härad i Kina), Shandong, 

Robotskapade Kinaförgreningar